Whale peut faire référence à :
 baleine en anglais, mot que l'on retrouve dans :
 Whale-watching, une forme d'écotourisme,
 Litany for the Whale, une œuvre de John Cage,
 British Whale, le nom d'un projet solo de Justin Hawkins, chanteur de the Darkness,
 James Whale (1889-1956), un cinéaste britannique,
 Laurent Whale (1960- ), un écrivain, critique et traducteur franco-britannique,
 Whale, un ancien groupe de rock suédois,